Buraco das Araras puede ser:

Buraco das Araras (Goiás) - Dolina ubicado en Goiás, Brasil.
Buraco das Araras (Mato Grosso del Sur) - Dolina ubicado en Mato Grosso del Sur, Brasil.